Gangnam vagy Kangnam az alábbiakra hivatkozhat:

Közigazgatás
강남, 江南;  folyótól Délre található terület jelentésben:
 Kangnam: Szöul egyik kerülete
 Kangnam: Phenjan egyik külterülete

Földrajz
 Kangnam-hegység, hegység Észak-Koreában

Személyek
 Kangnam, dél-koreai énekes

Lásd még
 Kangnam Egyetem
 Gangnam Style, dal